«Autumn Classic International» — ежегодное международное соревнование по фигурному катанию, проводимое канадской федерацией фигурного катания с 2014 года. Спортсмены соревнуются в категориях: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду.

В 2014 году турнил входил в серию «Челленджер» (CS). В 2015 году турнир не был включен в серию «Челленджер», но с 2016 года вновь в серии. В 2020 году турнир не был проведен из-за пандемии COVID-19. В 2021 году соревнования среди пар не были включены в серию «Челленджер».

Медалисты

Взрослые

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду

Юниоры

Юноши

Девушки

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт  спортивной федерации Skate Canada

Autumn Classic International
Международные соревнования по фигурному катанию в Канаде